Pau d'Arco è il nome di diverse località:

Pau d'Arco (Pará), comune dello Stato brasiliano del Pará;
Pau d'Arco (Tocantins), comune dello Stato brasiliano del Tocantins